Валовой региональный продукт (ВРП) в расчёте на душу населения — определяет уровень экономического развития регионов. ВРП на душу населения нельзя считать точной характеристикой, так как немалое значение имеет отраслевая структура производства, качество выпускаемых товаров, эффективность расхода материалов и энергии на единицу продукции. Все показатели для сопоставимости выражаются в государственной валюте — украинской гривне.

На 1 января 2013 года Украина состоит из Автономной Республики Крым, 24 областей и 2 городов, обладающих специальным статусом — это Киев и Севастополь.

См. также 
 Валовой региональный продукт
 Список украинских регионов по ВРП

Примечания

Ссылки 
 Госкомстат Украины: Валовой региональный продукт

Экономика Украины